BearShare è un popolare programma peer-to-peer che si basa su Gnutella e viene distribuito da una società di nome Free Peers, Inc. Il programma permette ai suoi utenti di condividere i file in maniera decentralizzata, da persona a persona, attraverso il Protocollo Gnutella. Funziona esclusivamente su Microsoft Windows ed è presente in numerose versioni, fra le quali una versione gratuita con della pubblicità e una versione Pro senza nessuna pubblicità (la versione gratuita contiene spyware che è possibile rimuovere).

Quando è entrato a far parte dei clients Gnutella e del Gnutella Developers Forum (GDF), BearShare è stato considerato uno dei migliori client gnutella assieme a LimeWire a causa delle tante proposte fatte dal GDF col fine di migliorare il programma e a causa della stabilità della rete. Sfortunatamente, non ha raggiunto la stessa popolarità della rete edonkey a causa della impossibilità di condividere anche i file in download (Partial-File Sharing) (PFS). Comunque le versioni più recenti consentono il PFS.

Scorre però del cattivo sangue fra FreePeers e lo sviluppatore di Shareaza, Michael Stokes. Stokes infatti, senza aver chiesto e detto niente al GDF, per dare un nome al suo network introdusse Gnutella2. Vincent Falco, lo sviluppatore principale di BearShare, ha minacciato di "bannare" (alias bandire), eliminare, qualsiasi connessione verso Sharezaa a causa di ciò che ha fatto Stokes. Bisogna dire che le specifiche di Gnutella2 sono stare fornite velocemente e completamente e che Shareaza è stato recentemente distribuito sotto la licenza GNU GPL.

Inoltre esiste anche la versione lite che consente di avere bearshare in versione free e senza spyware; questa versione è solo in inglese ed è possibile scaricarla dal sito ufficiale di bearshare; è poi trapelata la notizia che BearShare sia praticamente "morto": infatti Free Peer Inc, l'azienda che distribuisce BearShare, ha raggiunto un accordo con le case discografiche pagando 30 milioni di dollari, cedendo il suo database di utenti e facendosi assorbire nel progetto iMesh.
In ogni caso bearshare è  reperibile sul Sito 

La versione lite e quella italiana non sono più disponibili dai rispettivi siti.

Note

Voci correlate 
 Peer-to-peer - protocolli p2p e programmi
 LimeWire - Gnutella client
 Gnucleus - Gnutella client

Collegamenti esterni 
 
 

Gnutella